Вера Николаевна Зотова (25 октября 1966 года) — российская актриса.

Биография 
В 1993 году окончила ГИТИС (курс А. Бородина) и была принята в труппу Российского академического Молодёжного театра. Увлекается театральной фотографией. Работала художником по костюмам на спектакле «Платонов. III акт».

За значительный вклад в эстетическое и духовное воспитание детей и молодежи, многолетний добросовестный труд Вера Зотова 28 июня 2016 года награждён Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации

Роли в театре

Спектакли, снятые с репертуара 
 «Дневник Анны Франк» Режиссёр: Алексей Бородин — Марго
 «Forever» по А. Ибсену. Режиссёр: Райво Трасс — Таня
  — «Таня» А. Арбузова. Режиссёр: Александр Пономарёв — Оля, вторая девушка
 2004 — «Идиот» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Режис Обадиа — Вера Лебедева
 2008 — «Мартин Иден» Дж. Лондона. Режиссёр: Андрей Васильев — Мать
  — «Оркестр» (Ж. Ануй). Режиссёр: Валерий Киселёв — Памела

Текущий репертуар 
 1999 — «Незнайка-путешественник» Николая Носова. Режиссёр: А. Блохин — Снежинка
 2001 — «Принц и нищий» М. Твена. Режиссёр: Николай Крутиков — Бэт
 2001 — «Лоренцаччо» Альфреда Де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин — Сестра Маффио
 2004 — «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Режиссёры: Алексей Блохин, Алексей Весёлкин — Виллина
 2005 — «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Режиссёр: А. С. Устюгов — Зоя Кирьянова
 2006 — «Сказки на всякий случай» Е. Клюева. Режиссёр: Владимир Богатырёв
 2006 — «Самоубийца» Н. Эрдмана. Режиссёр: Вениамин Смехов — Клеопатра Максимовна
 2006 — «Золушка» Е. Шварца. Режиссёр: Алексей Бородин — Фея
 2010 — «Думайте о нас» Е. Клюева. Режиссёр: Владимир Богатырёв — Радость Его Величества

Роли в кино 
 2010 — «Богатая Маша» — Секретарь нотариуса
 2009 — «Райские яблочки. Жизнь продолжается»
 2006 — «Рельсы счастья» — Ирина Петровна
 1999 — «Наш городок» (фильм-спектакль). Реж. Алексей Бородин, Олег Корвяков — Эмили Уэбб

Ссылки 
Страница актрисы на сайте театра